Philipp Scharwenka
 Xaver Scharwenka
 Scharwenka-conservatorium (1881-1893)
 Klindworth-Scharwenka-conservatorium (1893-1960)